Facundo Bagnis e Federico Delbonis erano i detentori del titolo, ma quest'anno non ha partecipato insieme. Facundo Bagnis ha fatto coppia con Diego Sebastián Schwartzman, mentre Federico Delbonis non ha partecipato.

Facundo Bagnis e Diego Sebastián Schwartzman hanno perso in semifinale contro Pablo Cuevas e Pere Riba.

Pablo Cuevas e Pere Riba hanno battuto in finale František Čermák e Michail Elgin 6–4, 6–3.

Teste di serie

  František Čermák /  Michail Elgin (finale)
  Daniele Bracciali /  Potito Starace (primo turno)

  Máximo González /  Eduardo Schwank (semifinali)
  Vahid Mirzadeh /  Artem Sitak (primo turno)

Tabellone

Note 
 

Seguros Bolívar Open Barranquilla 2014